Алексе́й Ю́рьевич Его́ров (род. 16 июня 1991, Обнинск, Калужская область, РСФСР, СССР) — российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории (до 91 кг). Мастер спорта России международного класса (2010), член национальной сборной России (2011—2016), чемпион Европы (2013), чемпион России (2013), чемпион мира APB (2015, Aiba Professional Boxing) в любителях. Среди профессионалов официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA (2020—н.в.), чемпион по версии WBA Gold (2019—н.в.), чемпион по версии IBF International (2019) и чемпион России (2017—2019) в 1-м тяжёлом весе.

Лучшая позиция в рейтинге BoxRec — 17-я (март 2020) и является 3-м среди российских боксёров 1-й тяжёлой весовой категории, а в рейтингах основных международных боксёрских организаций на март 2020 года лучшая позиция — Gold Champion в рейтинге WBA и 11-й в рейтинге WBC — входя в ТОП-20 лучших боксёров 1-го тяжелого веса всего мира.

Биография 
Родился, вырос и живёт в городе Обнинске Калужской области. Боксом занимается с 2005 года. Воспитанник обнинской школы бокса — детско-юношеской спортивной школы «Квант». В 2009 году окончил Профессиональный лицей № 19.

Любительская карьера 
Тренируется у заслуженного тренера России, тренера высшей категории детско-юношеской спортивной школы «Квант» Вадима Мезенцева.

Боксирует в левосторонней стойке.

Победитель первенства России среди юниоров 2009 года.

В марте 2011 года на международном турнире «Мемориал имени Златко Хрбича» в Загребе, в котором принимали участие 80 сильнейших боксёров в составе 8 команд, был признан лучшим боксёром турнира. В марте 2012 года повторил свой успех на этом турнире, снова став его абсолютным победителем.

Серебряный призёр первенства России 2012 года, по итогам которого вошёл в национальную сборную России.

Был одним из главных претендентов на золотую медаль в своей весовой категории на олимпиаде 2012 года в Лондоне. Однако президент Федерации бокса Обнинска Вячеслав Клименко об этой перспективе говорил сдержанно: «Eгopoв выступaeт в вece дo 91 кг, a боксёры-тяжеловecы oбычнo pacкрываются в болee coлидном возpacтe».

В 2013 году завоевал золотую медаль взрослого чемпионата Европы в Минске, победив в финале азербайджанца Теймура Мамедова.

Чемпион России по боксу 2013 года.

Профессиональная карьера 
3 декабря 2016 года, одержав победу техническим нокаутом во 2-м раунде над опытным боксёром из Польши  , успешно дебютировал на профессиональном ринге.

27 ноября 2017 года, одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде над опытным россиянином Андреем Князевым  и завоевал титул чемпиона России в 1-м тяжёлом весе среди профессионалов.

16 июня 2019 года одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде над опытным украинцем Романом Головащенко (20-3) и завоевал титул чемпиона по версии WBA Gold в 1-м тяжёлом весе.

12 марта 2020 года победил единогласным решением судей (счёт: 97-94, 99-92, 97-94) чеха Василя Дуцара (8-2-1) и завоевал статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в 1-м тяжёлом весе.

Статистика профессиональных боёв

Личная жизнь 
Женат с 2011 года.

Библиография 
 Обнинские боксёры стали призёрами крупных юниорских соревнований // 48439.ru. — 11 октября 2007 года.
 Бурых Ксения. Ни года без побед // Вы и мы. — 8 мая 2009 года.
 Обнинский боксёр Алексей Егоров стал чемпионом России // Ника ТВ. — 27 мая 2009 года.
 Обнинский боксёр завоевал Кубок России // Комсомольская правда — Калуга. — 28 мая 2009 года.
 Четыре российских боксёра победили на первенстве мира среди юниоров // РИА Новости — 23 августа 2009 года.
 Кременецкий Александр. Метим на золото Олимпиады-2012 // Вы и мы. — 6 августа 2010 года.
 Собачкин Алексей. Олимпийские надежды // НГ-регион. — 7 октября 2010 года.
 Боксёр из Калужской области признан лучшим на европейском турнире // REGNUM. — 10 марта 2011 года.
 Очередная победа обнинского боксёра // В Обнинске. — 10 марта 2011 года.
 Бескоровайная Надежда. Обнинский спортсмен получил титул «Лучший боксер турнира» на соревнованиях в Хорватии // Россия-1. — 15 марта 2011 года.
 Обнинский боксёр победил европейцев // Калуга Online. — 16 марта 2011 года.
 Наши боксёры одни из первых в России // Ника ТВ. — 7 июля 2011 года.
 Всё ближе к олимпийским играм обнинский боксёр Алексей Егоров // Ника ТВ. — 26 июля 2011 года.
 Oбнинский боксер Алексей Егоров претендует на участие в олимпийских играх // Ника ТВ. — 17 августа 2011 года.
 Обнинский боксёр вошёл в сборную страны // Ника ТВ. — 17 ноября 2011 года.
 Боксёр из калужского Обнинска стал победителем международного турнира в Хорватии // REGNUM. — 15 марта 2012 года.
 *

Примечания

Ссылки 
 
 Алексей Егоров — страница на сайте vRINGe.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru
 Алексей Егоров на сайте Федерации бокса России
 Алексей Егоров на сайте администрации города Обнинска.

Боксёры Обнинска
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы России по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Воспитанники ДЮСШ «Квант»
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Обнинского политехникума